Старая Рудня — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Старая Рудня — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Старая Рудня — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Старая Рудня — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Старая Рудня — деревня в Новозыбковском районе Брянской области.

Украина 
 Старая Рудня — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Старая Рудня — село в Сновском районе Черниговской области.

См. также 
 Рудня